José Ortiz Bernal (1977, Almeria), futbolista andalús que juga com a davanter 
 José Ortiz Echagüe (Guadalajara, 1886- Madrid, 1980), enginyer militar, pilot i fotògraf espanyol 
 José Ortiz Moya (Cartagena, 1932 - València, 2013), dibuixant de còmics espanyol adscrit a l'Escola Valenciana d'historieta 
 Juan José Ortiz Pérez (Fontcouverte, Aude, 1945), polític valencià militant del Partit Popular